Technologičeskij institut
 Technologičeskij institut I, una stazione della metropolitana di San Pietroburgo
 Technologičeskij institut II, una stazione della metropolitana di San Pietroburgo